

Населені пункти та їхні частини

 Ізабеля — село в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Ізабеля — село в гміні Вйонзовна Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Ізабеля — частина села Джонзна в гміні Врублев Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Ізабеля — осада в гміні Мроча Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Див. також 
 Ізабела

Примітки